Змагання з вільної боротьби серед жінок у ваговій категорії до 55 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2022 відбулись 12 та 13 вересня в Белграді (Сербія).

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

жінки, вільна боротьба, до 55 кг